Victor Jörgensen (ur. 12 czerwca 1924, zm. 29 sierpnia 2001) – duński bokser kategorii półśredniej, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w 1952 w Helsinkach.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Victor Jörgensen na stronie databaseolympics.com/

Duńscy bokserzy
Duńscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952
Urodzeni w 1924
Zmarli w 2001